Барио Долорес има више значења:

 Барио Долорес (Мијаватлан де Порфирио Дијаз), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Долорес (Сан Хуан Ачиутла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Барио Долорес, Примера Сексион (Санта Катарина Тајата), насеље у савезној држави Оахака у Мексику